Il termine inibizione ha diversi significati:

Inibizione, in psicologia, è il conflitto tra diverse informazioni  nel processo di apprendimento, in cui una cancella il ricordo della precedente, o viceversa impedisce l'assimilazione di una nuova informazione (v. anche Freni inibitori). 

Inibizione enzimatica, in biologia, è il blocco o l'inibizione dell'attività enzimatica

Inibizione nel mondo del calcio vuol dire che una determinata persona (molto spesso dirigenti di una determinata società calcistica) non può intavolare trattative in prima persona.